Der Copa Constitució 2018 war die 26. Auflage des Pokalwettbewerbs in Andorra. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 21. Januar und dem 20. Mai 2018 ausgetragen. Alle Begegnungen wurden in einem Spiel entschieden.

FC Santa Coloma gewann zum dritten Mal den Pokal. Mit dem Sieg holte das Team das Double aus Meisterschaft und Pokal. Titelverteidiger UE Santa Coloma scheiterte bereits im Viertelfinale.

Turnierverlauf

Achtelfinale 
Im Achtelfinale traten die vier Mannschaften an, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 5 bis 8 belegten, sowie vier Teams aus der Segona Divisió. Die Spiele fanden am 21. Januar 2018 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Vereine, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 1 bis 4 belegten, stiegen in dieser Runde ein. Die Spiele fanden am 14. März 2018 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 4. April 2018 statt.

|}

Finale

Graphische Übersicht

Weblinks 
 Ergebnisse rsssf.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018